Unidade Popular (Chile) — Coligação política de apoio a Salvador Allende, Chile
 Unidade Popular (Brasil) — Partido político brasileiro.
 Union Pacific Railroad — Empresa ferroviária dos Estados Unidos
 Universidade Positivo — Universidade de Curitiba, Paraná, Brasil
 Universidade do Porto — Universidade da cidade com o mesmo nome em Portugal
 Universidade de Poitiers — Universidade na França
 Up (filme) — Filme da Pixar produzido em parceria com a Disney
 Volkswagen Up! — Protótipo de automóvel da Volkswagen

Música 
 Up (álbum de R.E.M.), álbum de 1998.
 Up (álbum de Right Said Fred), álbum de 1992.
 Up!, álbum de 2002 da cantora country Shania Twain.
 Up (canção de The Saturdays)
 Up (canção de James Morrison)
 Up (canção de Olly Murs)
 Up (canção de Cardi B)